Jel, filozófiai meghatározás
 Jel, informatika
 Jel, nyelvtudomány
 Jel, mint vegyjel (kémia)
 Jel, a KÉSZ folyóirat